Sanma peut désigner :
 Sanma (Vanuatu) région à autonomie renforcée du Vanuatu.
 Sanma est le nom commun japonais d'un poisson consommé couramment au Japon et en Corée, le Cololabis saira.